Хокейний турнір на зимових Олімпійських іграх 1992 проходив з 8 по 23 лютого 1992 року в містечку Альбервіль (Франція).

Кваліфікація 

Збірна Польщі кваліфікувалась за підсумками матчів на Олімпійські ігри в Альбервілі.

Попередній етап

Група А

Група В

Матчі за 9-12 місця

Матчі за 5-8 місця

Плей-оф

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця

Медалісти

Посилання 
 Архів 

1992 у хокеї з шайбою
Хокей із шайбою на Олімпійських іграх